Жуковское сельское поселение — название одноимённых муниципальных образований (сельских поселений) в России.

Белгородская область
 Жуковское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Курганская область
 Жуковское сельское поселение — входит в Куртамышский район

Мордовия 
 Жуковское сельское поселение — входит в Зубово-Полянский район
 Жуковское сельское поселение — входит в Торбеевский район

Ростовская область
 Жуковское сельское поселение — входит в Дубовский район
 Жуковское сельское поселение — входит в Песчанокопский район.

Татарстан 
 Жуковское сельское поселение — входит в Тетюшский район

Тульская область
 Жуковское сельское поселение — входит в Белёвский район

См. также 
 Жуковское городское поселение — муниципальное образование в центральной части Жуковского района Брянской области.
  — населённые пункты.